Leningradzki Okręg Wojskowy (ZSRR)
 Leningradzki Okręg Wojskowy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (1991-2010)